Список країн за Індексом людського розвитку (ІЛР, )) — індекс для порівняльної оцінки бідності, грамотності, освіти, середньої тривалості життя, рівень охорони здоров'я, соціальної захищеності, довголіття, екології, рівень злочинності, дотримання прав людини і ВВП на душу населення. Індекс був розроблений у 1990 році пакистанським економістом Махбубом ель Хаком (Mahbub ul Haq) і використовується з 1993 року ООН в щорічному звіті.

Список країн 
  = збільшення.
  = зменшення.
 Число в дужках у стовпчику «Рейтинг» означає зміну порівняно з попереднім рапортом.

Дуже високий ІЛР

Високий ІЛР

Середній ІЛР

Низький ІЛР

Країни не враховані в рапорті ООН

Найвищі та найнижчі індекси за континентами

Азія

10 найвищих ІЛР

10 найнижчих ІЛР

Африка 

10 найвищих ІЛР

10 найнижчих ІЛР

Європа

10 найвищих ІЛР

10 найнижчих ІЛР

Океанія

6 найвищих ІЛР

6 найнижчих ІЛР

Південна Америка

6 найвищих ІЛР

6 найнижчих ІЛР

Північна Америка

10 найвищих ІЛР

10 найнижчих ІЛР

Регіони та об'єднання країн

Арабська Ліга

10 найвищих ІЛР

10 найнижчих ІЛР

Співдружність націй 

10 найвищих ІЛР

10 найнижчих ІЛР

Рада Європи 

10 найвищих ІЛР

10 найнижчих ІЛР

Східна Азія та Океанія

10 найвищих ІЛР

10 найнижчих ІЛР

Євросоюз 

10 найвищих ІЛР

10 найнижчих ІЛР

Латинська Америка

10 найвищих ІЛР

10 найнижчих ІЛР

Близький Схід та Північна Африка

10 найвищих ІЛР

10 найнижчих ІЛР

ОЕСР

10 найвищих ІЛР

10 найнижчих ІЛР

Країни ОПЕК 

6 найвищих ІЛР

6 найнижчих ІЛР

Див. також 
 Індекс задоволеності життям
 Індекс нестабільності країн

Примітки

Джерела 
 Звіт по ІЛР за 2014 рік
 Архів попередніх рапортів previous global reports.

Список країн за ІЛР
Індекси
Міжнародні рейтинги